Sfântul Anton se poate referi la:

 Antonie cel Mare, eremit egiptean, întemeietorul monahismului creștin,
 Anton de Padova, călugăr franciscan,
 Anton Maria Claret, episcop, canonizat de Biserica Romano-Catolică,

Vezi și 
 Anton
 San Antonio, diferitele locuri geografice